Amras is een personage uit J.R.R. Tolkiens legendarium. Hij was de tweelingbroer van Amrod en had zijn rode haar via zijn moeder, Nerdanel, van haar vader, Mahtan, gekregen en dus niet Fëanors zwarte haar.

Amras' naam in het Quenia is Telufinwë, wat Finwë betekent, en zijn andere naam is Ambarussa, naar zijn rode haar. Zijn broer Amrod had ook deze naam gekregen. Fëanor wilde echter niet dat de twee broers dezelfde naam hadden en zijn moeder veranderde het naar Umbarto.

Hij was met zijn zes andere broers gebonden aan de eed van Fëanor. Dit was een verschrikkelijke eed waardoor hij de Silmarillen moest terugroven van wie hem dan ook bezat en iedereen moest doden die deze van hen onthield. Hierdoor werden zij en hun hele volk verdoemd.

Hij en zijn broer werden per ongeluk gedood toen de schepen van de Teleri verbrand werden in Losgar, aan de zeearm de Drengist. In andere versies echter, zoals die in de Silmarillion, wordt hij gedood tijdens de aanval op Doriath.

Het Huis van Fëanor 

Noldo